Arnaldo Meirelles é um compositor, instrumentista, acordeonista de música popular brasileira.

Discografia 
 Só perto de ti sou feliz/Alegria de caboclo
 O sol nasceu para mim/Nossa Senhora da Penha
 Caipirinha/Rolinha da capoeira
 Quando o sol morre tristonho/Sob o céu do Brasil
 Perdido amor/Amargura
 Um nome de mulher/Beijo ao luar

Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo